Pearl River se poate referi la

Ape curgătoare 

 Pearl River (China), râu în sudul Chinei;
 Pearl River Delta (PRD), zonă situată în jurul gurii de vărsare a Pearl River din Guangdong;
 Pearl River Delta Economic Zone, regiune economică din jurul deltei de mai sus;
 Pearl River mega-city, un mega city propus în jurul deltei de mai sus;
 Pearl River (Mississippi–Louisiana), râu ce curge prin statele americane  și .

Comunități și diviziuni administrative

În Statele Unite ale Americii 
 Localități

 Pearl River, statul Louisiana
 Pearl River, statul Mississippi
 Pearl River, statul .

Comitat

 Comitatul Pearl River, statul ;
 Pearl River County School District, inspectorat școlar al comitatului Pearl River.

Muzică 

 Pearl River Piano Group, cea mai mare fabrică de piane din lume;
 Pearl River (band), o formație de muzică country;
Pearl River (album), cel de-al doilea album al formației omonime.

Alte utilizări 

 Pearl Rivers — pseudonim  folosit de Eliza Jane Poitevent Holbrook Nicholson;
 Pearl River (Metro-North station), stație de tren din statul ;
 Pearl River Resort, cazinou din statul Mississippi;
 Pearl River Community College, un colegiu universitar public din Mississippi;
 Pearl River Tower, un zgârie-nori dedicat afacerilor.

Vezi și 

 
 Pearl River High School
 Battle of the Pearl River Forts, Bătălia de la Forturile Pearl River.

Nume proprii